Prinzessin Olala steht für:

 Prinzessin Olala (Operette), eine Operette von Jean Gilbert
 Prinzessin Olala (Film), einen deutschen Spielfilm von Robert Land